Folkhemmet kan syfta på:

Folkhemmet – ett politiskt uttryck av Rudolf Kjellén kring 1910, från 1928 berömt som Per-Albin Hanssons idé om hur han ville att Sveriges samhälle skulle vara
Folkhemmet (TV-program) – samhällsgranskande program i TV 3 åren 1999-2002
Välkommen till folkhemmet – album från 1983 av popartisten Magnus Uggla
Folkhem Produktion AB – ett fastighetsbolag.
 Nya Folkhemmet – ett lokalparti aktivt i Haninge kommun